Салча́к Калбак-Хоре́кович То́ка (настоящее имя Кол Тывыкы; 1901 — 1973) — тувинский советский государственный деятель и писатель. 
Фактический глава Тувы на протяжении 41 года — с 1932 года по 1973 год. Член ВКП(б) с 1944 года. Член Народно-революционной партии Тувы с 1929 года. Председатель Союза советских писателей Тувы.

Биография 
Родился 15 декабря 1901 года в местечке Мерген (недалеко от села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна). 

В 1910—1921 годах работал батраком у Степана Михайлова. 

В 1922—1924 годах работал курьером Правительства Тувинской Народной Республики (ТНР).

Политическая деятельность 
В 1921 году принимал активное участие в поддержанном войсками РСФСР установлении независимости Тувы от оккупировавшего её территорию Китая. 

В 1924—1925 годах служил в Тувинской революционной армии. 

В 1925—1929 годах учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени И. В. Сталина в Москве. 

В 1926 году принят кандидатом в члены ВКП(б) Красноармейским райкомом Москвы. 

Вернувшись домой после окончания университета в 1929 году, он стал членом партии в райбюро ВКП(б) РСТК и получил билет № 156 3003, став первым коммунистом из тувинцев.

Во 2-й половине 1929 года по указанию исполкома Коминтерна в ТНР проводились собрания классовой борьбы и чистка партии от бывших чиновников и лам ТНР, занимавших руководящие посты. 

16 октября 1929 года на заседании политбюро, где принял участие С. Тока, 16 бывших руководителей партии и правительства, в том числе бывший генеральный секретарь ЦК ТНРП М. Буян-Бадыргы, подверглись репрессиям. 

Вскоре на VIII съезде ТНРП (20 сентября — 10 ноября 1929 года) генеральным секретарем ЦК ТНРП избран И. Шагдыржап, секретарём — С. Тока. 

В 1929—1932 годах С. Тока работает 2-м секретарём, некоторое время является одновременно и министром культуры ТНР. 

На VII Великом Хурале ТНР был избран членом правительства (1930 год). В 1932—1944 годах работает 1-м секретарём ЦК Тувинской Народно-революционной партии (избран на IX съезде ТНРП). 

В конце 1930-х годов провёл в Туве политические репрессии по образцу советских, в ходе которых, в частности, были осуждены как «японские шпионы» и расстреляны премьер-министр республики Сат Чурмит-Дажы и другие руководители страны.

В 1940 году в Кызыле вышла книга «Улуг улус көөр үжүк» (Букварь для взрослых), где напечатана песня «Тока дарга» («Тока — председатель»).

Заветной мечтой генерального секретаря ЦК ТНРП было присоединение Тувы к Советскому Союзу. 

Ещё в ноябре 1939 года он публично признался: «Я сам более десяти лет работаю в ЦК ТНРП. 

В дальнейшем я хочу добиться присоединения аратского народа к народам великого Советского Союза. Пока не добьюсь этого, буду считать, что моя мечта не сбылась».

После присоединения ТНР к РСФСР и преобразования её в октябре 1944 году в Тувинскую автономную область в составе РСФСР Тока стал первым секретарём Тувинского областного комитета ВКП(б) и возглавлял партийную организацию Тувы до самой смерти.

В 1952—1971 годах — кандидат в члены ЦК КПСС (избран на XIX, ХХ, XXII, XXIII съездах КПСС). В 1971 году на XXIV съезде КПСС избран членом ЦК КПСС. 

Депутат Верховного Совета СССР 1—8 созывов с 1945 года. Депутат Верховного Совета РСФСР и Тувинского областного Совета депутатов трудящихся, с 1962 года депутат и член Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.

30 апреля 1943 года указом Президиума Малого Хурала С. К. Тока присвоено звание генерал-лейтенанта.

С 1944 года имел воинское звание генерал-лейтенанта ВС СССР.

Похоронен в Кызыле.

Литературная деятельность 
Тока считался также основоположником тувинской советской литературы. Его рассказы начали появляться в печати в 1930-е годы, в 1938 году опубликована пьеса «Три года на посту секретаря ячейки», в 1943 году — повесть «Тос чадырда» («В берестяном чуме»). Повесть «К большому порогу», рассказ «Охота на волков» и другие произведения. Острокритично рисует феодальное прошлое, показывает революционное пробуждение народа, утверждение новых социалистических идеалов. Автобиографическая повесть Токи «Слово арата» (кн. 1, 1950), (кн. 2, 1956), (кн. 3 «Новая Тува», 1964). Документальная повесть «Чего не увидел отец — сын увидит» (1963). Член Союза писателей СССР c 1951 года.

Семья 
 Мать Токи в молодости звали Кадынай, в пожилом возрасте ей дали прозвище Тас-Баштыг. Семья имела 20—30 голов мелкого рогатого скота и 2—3 коровы. По переписи 1931 года семья, имеющая пять бодо или 40—50 голов мелкого рогатого скота, считалась бедной.
 У Токи было 2 сестры: Албанчи и Кангый и 2 брата: Шомуктай и Пежендей, умерший в возрасте тринадцати лет от ветряной оспы.
 1 жена — Анна Лифантьевна Лубошникова
 2 жена — Александра Георгиевна Алехина.
 3 жена — Хертек Амырбитовна Анчимаа-Тока — также была тувинским советским деятелем.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1971)
 семь орденов Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 Два Ордена Республики (Тува). В 1941 году, при обмене знаков ордена Республики С. К. Токе, дважды награждённому орденом Республики образца 1936 года, вручили новые орденские знаки с номерами 1 и 2.
 Орден Труда (Тува)
 орден Трудового Красного Знамени (Монголия)
 медаль «За трудовую доблесть»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За освоение целинных земель»
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД СССР» (21 июля 1943 года)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за повесть «Слово арата» (1950)
 Государственная премия Тувинской АССР (1974 — посмертно) — за роман-трилогию «Слово арата»

Память 
 В ряде городов Тувы Салчаку Токе установлены памятники.
 В ряде городов Тувы улицы названы именем Салчака Тока, а именно: в г. Кызыле, г. Чадане, с. Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна, с. Сукпак Кызылского кожууна, в сёлах Хандагайты и Солчур Овюрского кожууна, с. Кочетово Тандинского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна, в селах Сарыг-Булун, Эрзин Эрзинского кожууна.
 Сарыг-Сепская вторая школа носит его имя. При школе имеется музей имени С. К. Тока.
 Центральным Комитетом Коммунистической партии Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «110 лет со дня рождения С. К. Тока».

Примечания

Ссылки 
 
 Сын своего времени (биография)
 Произведения Салчака Тока в сети Интернет:
 «Слово Арата»
 Литературная критика на «Слово Арата»

Тувинские писатели
Государственные деятели СССР
Писатели-соцреалисты
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Члены Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Первые секретари Тувинского обкома КПСС
Генеральные секретари ЦК Тувинской народно-революционной партии
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Родившиеся в Каа-Хемском кожууне
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС